FFA-cupen 2014 var den första säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 22 lag från regionala fotbollsförbund i Australien. Totalt deltog 621 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Adelaide United som i finalen besegrade Perth Glory med 1–0. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var South Springvale och Hakoah Sydney City East som båda höll till i fjärde nivån, National Premier Leagues NSW 3 respektive Victorian State League Division 1. Bentleigh Greens från National Premier Leagues Victoria, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Perth Glory.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Final
Alla tider är enligt lokal tid.

Källor
 Officiell hemsida

2014
Fotbollssäsongen 2014
2014 i Australien